Philippiner steht für:
 Staatsbürger der Philippinen, siehe Philippinische Staatsangehörigkeit
 die Angehörigen der Kongregation vom Oratorium des heiligen Philipp Neri

Siehe auch:
 Philipper